Владимир Иванович Аманов () — полный кавалер ордена Славы, старшина, разведчик.

Биография 
Владимир Иванович Аманов родился  в г. Михайлов Рязанской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1962 г. Окончил 8 классов. Работал трактористом в МТС.

В Красной Армии с 1942 г.

На фронте в Великую Отечественную войну с августа 1943 г.

Командир отделения взвода пешей разведки сержант Аманов в ночь на  в 8 км восточнее г. Горки, находясь в группе захвата, первым преодолел проволочное заграждение врага, обнаружил огневую точку и участвовал в ликвидации её расчета. В ходе поиска вместе с бойцами группы уничтожил 11 немецких солдат и захватил пулемет.

Помощник командира взвода Аманов  в районе сёл Цир, Лахвичи, Любязь (Волынская область), находясь с группой в тылу врага, напал на обоз противника, сразил 1 гитлеровца и 1 взял в плен.

Командир отделения взвода пешей разведки старший сержант Аманов  в районе г. Сопот (Польша), находясь с отделением в тылу противника, собрал ценные сведения, которые способствовали успешному выполнению боевой задачи полком.
 ворвался с бойцами на южную окраину Сопота, подавил 4 огневые точки и истребил до взвода живой силы врага.

В 1947 г. демобилизован.

Жил в г. Кореновск Краснодарского края.

Работал в системе общепита.

Скончался 5 августа 1998 года.

Награды 

 Орден Отечественной войны I степени
 орден Славы 3 степени (16.12.1943).
 орден Славы 2 степени (19.6.1944).
 орден Славы 1 степени (29.6.1945).
 Орден Красной Звезды (07.05.1944)
 Медаль Жукова
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
Имя героя войны увековечено на Аллее Славы мемориального комплекса в центральном сквере города Кореновска.

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы
 Список полных кавалеров ордена Славы (Краснодарский край)
 Список Героев Советского Союза (Краснодарский край)

Примечания

Литература 
 
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней: крат, биогр. словерь — Москва 2000
 Кубанцы-кавалеры трех орденов Славы — Краснодар. 1995
 Рощин И. И. Солдатская слава. Книга 7. М, 1988

Источники 
 
 
 
 

Полные кавалеры ордена Славы